Владимир Кома́рек (; 10 августа 1928, Хоренско (ныне район Семили в Либерецком крае Чехии — 24 августа 2002, Йилемнице) — чешский художник, график, иллюстратор, педагог. Один из ведущих деятелей чешского искусства XX века.

Биография 
С раннего возраста отличался талантом к рисованию. Изобразительное искусство начал изучать в профессиональной школе художественного стекла в г. Железный Брод, в 1946 году поступил в пражскую Академию изобразительных искусств. Через два года перешëл в Высшую школу прикладного искусства в Праге, которую окончил в 1954 году. Ученик профессора Карела Штипла (Štipl).

Уже во время учëбы занимался свободным творчеством, активно участвовал в работе группы и объединения единомышленников художников. В 1965—1971 годах один из ведущих членов Ассоциации чешских художников-графиков и пластиков .

Большую часть жизни провел в г. Семили.

Творчество 
Владимир Комарек — один из наиболее видных чешских художников-графиков и создателей экслибрисов.

Первая персональная выставка состоялась в 1958 году в городе Ческа-Липа.

Иллюстрировал книги Владимира Голана (за создание иллюстраций к его книге стихов «Дерево сбрасывает кору» в 1981 году получил престижную премию «Лучшая книга года»), Карела Маха, лауреата Нобелевской премии по литературе 1984 года Ярослава Сейферта и др.

Примечания

Ссылки 
 KOMÁREK Vladimír
 Фильм о Владимире Комареке «Vladimír Komárek — malíř a dobrý člověk»

Родившиеся в Либерецком крае
Умершие в Либерецком крае
Художники Чехии
Графики Чехословакии
Художники-иллюстраторы Чехословакии
Художники-иллюстраторы Чехии